Флаг муниципального образования «Город Бердск» Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 февраля 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1596.

Флаг муниципального образования город Бердск — официальный символ и опознавательно-правовой знак, в котором символически отражено природное и историческое своеобразие города, корни возникновения его названия, составленный и употребляемый в соответствии с правилами вексиллологии.

Описание 
«Флаг муниципального образования город Бердск представляет собой прямоугольное полотнище, разделённое по диагонали на зелёное и белое поле выходящей из правого верхнего угла в левый нижний угол полотнища синей волнистой полосой, окаймлённой сверху тонкой белой полосой и соединённой с выходящей из правого нижнего угла синей, диагональной, узкой волнистой полосой. Внизу флага, в треугольнике, образованном волнистыми полосами изображён чёрный острог с палисадом и одной двухъярусной башней с белыми закрытыми воротами. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Символика флага 
За основу флага взят герб города Бердска, утверждённый решением Совета депутатов муниципального образования города Бердска от 27 марта 2003 года № 47.

Символика флага, как и герба, основана на использовании традиционных для Сибири цветов: зелёного и белого. Зелёный цвет символизирует тайгу, надежду, изобилие, здоровье и свободу. Белый цвет символизирует снег, чистоту, преданность и мудрость.

Широкая синяя волнистая полоса символизирует реку Обь, узкая полоса — реку Бердь, у слияния которых в 1716 году был заложен острог, изображение которого даётся на флаге. Острог символизирует историческую преемственность, бережное отношение и сохранение жителями города из поколения в поколение своих традиций, культуры, обычаев.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением крепости